Csang Jing (?? – ??) tábornok a Han-dinasztia idején
 Csang Jing (1963), kínai szinkronúszó, olimpikon
 Csang Jing (1982) kínai vívó, olimpikon
 Csang Jing (1985) kínai labdarúgónő, olimpikon
 Csang Jing (1996), kínai teniszező
 Csang Jing (1997), kínai műkorcsolyázó